Doc steht für:
 Doc (Film), US-amerikanischer Spielfilm von 1971
 Doc, Name einer noch flugfähigen Boeing B-29 Superfortress, siehe Boeing B-29 #Erhaltene Flugzeuge

Personen:
 Doc Gallows, Ringname von Andrew Hankinson (* 1983), US-amerikanischer Wrestler, siehe Luke Gallows

DOC bzw. D.O.C. oder DoC steht als Abkürzung für:
 2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine, Betäubungsmittel
 11-Deoxycorticosteron
 Dollart-Center in Emden, Einkaufszentrum, siehe Wirtschaft in der Stadt Emden #Dienstleistungen
 Declaration of Conformity (DoC), siehe Konformitätserklärung
 Department of Commerce, Handelsministerium der Vereinigten Staaten
 Department of Conservation in Neuseeland
 Department of Corrections, Aufschrift auf US-Gefängnis-Uniformen
 Designer-Outlet-Center, siehe Factory-Outlet-Center
 Dialog der Zivilisationen, Denkfabrik in Berlin
 Diesel Oxidation Catalyst, siehe Fahrzeugkatalysator #Dieselmotor
 DiskOnChip, Flash-Speicher
 Dissolved Organic Carbon, Gelöster organischer Kohlenstoff, Maß für die im Wasser gelösten organischen Kohlenstoffverbindungen
 Distributed Object Computing, Variante von RPC zur Programmierung von verteilten Systemen
 Drents-Overijsselse Coöperatie, niederländischer Käsehersteller, siehe DOC Kaas

Motorradclubs:
 Desmo Owners Club, weltweite Motorradclubs mit Bezug auf die desmodromische Ventilsteuerung der Marke Ducati und deren Motoren
 Ducati Owners Club, weltweite Motorradclubs der Marke Ducati ab 2022 

Herkunftsbezeichnung südeuropäischer Produkte:
 Denominação de Origem Controlada (Portugal), siehe Herkunftsbezeichnung #Geschützte geografische Angabe
 Denominación de Origen Calificada (Spanien), siehe D.O.
 Denominación de Origen Controlada (Spanien), siehe D.O.
 Denominazione di origine controllata (Italien), Herkunftsbezeichnung #Geschützte geografische Angabe

.doc steht als Dateinamenerweiterung für:
 MS Word-Dokument, siehe Microsoft Word #Dateiformat
 IBM-PC-Text-Dokument, siehe IBM PC Text

Dóc steht für:
 Dóc, Ort in Ungarn

Siehe auch:
 Dokumentation
 Dock
 Dok
 Dog
 Docs

Abkürzung